Ripa kan syfta på:

Fågel
 Ripor – släkte av fasanfåglar med arterna
 Dalripa
 Fjällripa
 Vitstjärtad ripa

Personer
 Brita Ripa (1912–1994), kokboksförfattare
 Cesare Ripa (omkring 1555–1622), italiensk författare och estetiker
 Emanuel Christian Ripa (1842–1921), målarmästare och konstnär
 Folke Ripa (1906–1994), militär
 Hans Ripa (1912–2001), målare, tecknare och teaterdekoratör
 Helene Ripa (född 1971), handikappidrottare
 Henrik Ripa (1968–2020), politiker, moderat
 Kelly Ripa (född 1970), amerikansk skådespelare och programledare i TV
 Olof Ripa (1909–1992), jurist och diplomat

Geografi 
 Ripa (ort), en ort i Kristianstads kommun, Sverige 
 Nunatak Ripa, en nunatak i Antarktis

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn